Никола Стевановић може да се односи на:
 Никола Стевановић (политичар), министар Краљевине Србије.
 Никола Стевановић (официр)
 Никола Стевановић (рођен 1987), српски професионални боксер.
 Никола Стевановић (фудбалер) (1998), фудбалер.